Drahtmühle steht für:

 alternative Bezeichnung von Drahtzug
 Drahtmühle (Ludwigschorgast), Gemeindeteil von Ludwigschorgast, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Drahtmühle (Siegenburg), historischer Ortsteil von Siegenburg, Landkreis Kelheim, Bayern